Вилијам I Аквитански (22. марта 875-6. јула 918, Лион) је био гроф Оверње, Макона, Лиона, Буржа, маркиз Септиманије (886—918), Војвода Аквитаније и гроф Поатјеа (893—918). Био је син грофа Оверње Бернарда Плантевелуеа и Ирменгарде од Оверње. Због својих бројних донација цркви и оснивања опатије Клуни (11. септембар 910), познат је под надимком Побожни. За време Вилијамове владавине почео је да се кове државни новац Оверње. Оженио се Ингелбергом кћерком Босоа Провансалског.

Године 893. године Вилијам је освојио Аквитанско војводство збацивши Ранулфа III, грофа од Поатјеа и Ебалуса Манзера његовог брата. Када је основао опатију Клуни за њеног главног опата постаио је Берноа, али опати су морали да не буду подрђени њему, као феудалном господару него самом папи, што је изазвало клуниске реформе. Вилијам је умро 9. јула 918. године, а пошто није имао деце наследио га је нећак, син његове сестре Аделинде, Вилијам II.

Породично стабло

Извори 
 Nouvelle Biographie Générale. Paris, 1859.
 

Рођени 875.
Умрли 918.
Војводе Аквитаније
Владари у Европи у X веку